Рогович — русская фамилия.

Известные носители:
 Рогович, Алексей Петрович — государственный деятель Российской империи
 Рогович, Афанасий Семёнович — российский ботаник и палеонтолог
 Рогович, Владимир Иосифович (1938—2005) — советский хоровой дирижер, фольклорист, педагог.

См. также 
 Роговичи